Рат у Ираку је историјски термин који може да се односи на неки од следећих сукоба:

Сукоби у Ираку прије 90-их:
 Месопотамски поход — поход Атанте против Османског царства на Блиском истоку током Првог свјетског рата;
 Ирачка кампања — више војних сукоба између британских снага и побуњених Ирачана у периоду (1920—1933);
 Англо-ирачки рат — британска кампања против побуњеника у Краљевини Ирак током Другог свјетског рата;
 Ирачко-курдски конфликт — више војних сукоба између Ирака и побуњених Курда у периоду (1918—2003);
 Ирачко-ирански рат — познат и као Први заливски рат је војни сукоб Ирака и Ирана (1980—1988);

Заливски ратови:
 Заливски ратови — више војних сукоба између Ирака и западне коалиције предвођених САД-ом (1991—2011);
 Ирачка анексија Кувајта — инвазија ирачких снага и анексија Кувајта (1990);
 Други заливски рат — сукоб Ирака и коалиционих снага 34 државе под мандатом Уједињених нација и вођством Сједињених Држава са циљем протеривања ирачких снага из окупираног Кувајта;
 Зона забрањених летова над Ираком — забрана летења ирачким снагама уведена након заливског рата;
 Операција „Пустињска лисица“ — четвородневно бомбадовање Ирака од САД 1998;
 Трећи заливски рат — или Инвазија на Ирак 2003. је војна агресија САД и УК-а на Ирак 2003. године;
 Операција Викиншки чекић — војна акција снага САД у Ирачком Курдистану 2003;
 Окупација Ирака — војна управа САД након Трећег заливског рата;

Грађански рат у Ираку:
 Побуна у Ираку (1991) — неуспјела побуна Ирачана против режима из 1991;
 Шиитски устанак (1999) — побуна већинских ирачких шиита из 1999. године;
 Ирачка побуна — оружани сукоби током Окупације Ирака (2003—2011);
 Вјерски сукови у Ираку (2006–2007) — сукоб између шиита и сунита (2006–2007);
 Грађански рат у Ираку (2011–2017) — 
 Исламска Држава — непризната терористичка држава на простору Ирака и Сирије;
 Интервенција САД и савезника у Ираку (од 2014) — војна итервенција ваздухопловних снага САД и њених савезника против ИД почев од 2014;

Види још 
 Месопотамски ратови
 Арапско-израелски ратови
 Рат у Сирији
 Интервенција САД и савезника у Сирији (2014)